Marlborough puede referirse a:
Lo vinculado al Ducado de Marlborough
John Churchill, I duque de Marlborough (1650 - 1722), cuyo nombre se deformó en Mambrú (en la canción infantil Mambrú se fue a la guerra)
Sarah Churchill, duquesa de Marlborough (1660 – 1744)
Marlborough House, mansión de Westminster

Otros personajes:
Edward Marlborough FitzGerald (1809-1883)

Topónimos
Marlborough (Wiltshire)
Estados Unidos:
Marlborough (Nueva York)
Municipio de Marlborough (condado de Montgomery, Pensilvania)
Marlborough (Misuri)
Marlborough (Connecticut)
Marlborough (Massachusetts)
New Marlborough (Massachusetts)
Marlborough (Nuevo Hampshire)
Marlborough (condado de Cheshire, Nuevo Hampshire)
Municipio de East Marlborough (condado de Chester, Pensilvania)
Municipio de West Marlborough (condado de Chester, Pensilvania)

Otros países:
 Marlborough (Nueva Zelanda)

Nombres de barcos
HMS Marlborough, seis navíos de guerra de la Royal Navy